Hot Springs ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:

 Hot Springs (Arkansas)
 Hot Springs (Montana)
 Hot Springs (Nevada)
 Hot Springs, früherer Name von Truth or Consequences, New Mexico
 Hot Springs (North Carolina)
 Hot Springs (South Dakota)
 Hot Springs (Virginia)
 Hot Springs Township, Garland County, Arkansas

in Simbabwe:

 Hot Springs (Simbabwe)

Hot Springs steht für:

 Hot Springs County, County im Bundesstaat Wyoming, Vereinigte Staaten
 Hot-Springs-Nationalpark, Nationalpark im Bundesstaat Arkansas, Vereinigte Staaten
 Hot Springs Mountain Tower, Aussichtsturm auf dem Hot Springs Mountain in Hot Springs, Arkansas
 Hot Springs State Park, Park im Bundesstaat Wyoming, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Hot Springs High School
 Hot Springs Historic District